Октябрёво — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Октябрёво — деревня в Кормянском районе Гомельской области.

Россия 
 Октябрёво — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Октябрёво — деревня в Даниловском районе Ярославской области.